Germán Gómez puede referirse a:

 Germán Gómez de la Mata (1887-¿?), novelista y traductor español;
 Germán Gómez Valdés, «Tin Tan» (1915-1973), actor mexicano;
 Germán Gómez Gómez (1914-2004), futbolista español.